Stay with Me (singel Erasure)
 Stay with Me (singel Sama Smitha)
 Stay with Me (singel Calvina Harrisa)
 Stay with Me (album Normana Browna)